Robert B. Sherman (1925-2012) – compositore statunitense di colonne sonore cinematografiche e di musical
Robert Sherman (1926-1997) – sceneggiatore e attore statunitense
Robert Sherman – tennista statunitense
Bobby Sherman (n. 1943) – cantante , attore e cantautore statunitense